

Persone 
 Angelo Piola Caselli (1819-1873) – generale italiano
 Antonio Piola (1794-1868) – economista italiano
 Domenico Piola (1627-1703) – pittore italiano
 Gabrio Piola (1794-1850) – matematico e fisico italiano
 Giacomo Piola (1890-1963) – politico italiano
 Giorgio Piola (1948) – giornalista italiano
 Giuseppe Piola (1826-1904) – politico italiano
 Michel Piola (1958) – arrampicatore e alpinista svizzero
 Paolino Piola (1914-...) – calciatore italiano
 Paolo Gerolamo Piola (1666-1724) – pittore italiano, figlio di Domenico Piola
 Pellegro Piola (1617-1640) – pittore italiano, fratello di Domenico Piola
 Renato Piola Caselli (1866-1948) – generale italiano
 Silvio Piola (1913-1996) – calciatore e allenatore di calcio italiano

Altro 
 Piola – termine piemontese dal significato di osteria, bar
 Piola – stazione della metropolitana di Milano, posta sulla linea M2
 Stadio Silvio Piola – stadio sportivo situato a Novara
 Stadio Silvio Piola – impianto sportivo di Vercelli
 Valle Piola – paese disabitato, sito nel comune di Torricella Sicura, in provincia di Teramo
 Piola – Tipico vicolo della città di Urbino, in salita più o meno pronunciata prevalentemente senza scalinata, ma con rampe a mattoni, di cui alcuni a file ortogonali, disposti similmente ai pioli delle scale.